Агва де Кастиља има више значења:
 Агва де Кастиља (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва де Кастиља, Ла Бахада (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику